Самокатчики:
 Самокатчики — солдаты самокатного запасного батальона, похороненные у Кремлёвской стены.
 Самокатчики — военнослужащие велосипедных (самокатных) подразделений.
 Самокатчик или самокатер — ездок на самокате.